CEB Europski kup prvaka, poznat i kao Europski kup,  (eng. European Champions Cup) je godišnje klupsko natjecanje u bejzbolu za klubove koje organizira Europska bejzbolaška konfederacija (CEB). U natjecanju sudjeluju najbolji klubovi iz vodećih europskih liga u bejzbolu. Najviše uspjeha u natjecanju su imali klubovi iz Italije i Nizozemske.

Pobjednici i drugoplasirani

Poveznice 
 baseballstats.eu
 baseballeurope.com
 Kup CEB
 CEB Kup pobjednika kupova
 CEB Europski superkup
 Europska bejzbolaška konfederacija (CEB)

Izvori 
 sports123.com, Europski kup u bejzbolu 1963.-2012.
 (nizozemski) honkbalsite.com, pobjednici Europskog kupa u bejzbolu 

Europska klupska bejzbolska natjecanja